Олів'є () — особове ім'я, прізвище французького походження та похідні від них назви.

Персоналії 
 Олів'є (прізвище)
 Олів'є (ім'я)

Інше 
 Олів'є — популярний у країнах колишнього СРСР салат.
 Олів'є () — великий стародавній метеоритний кратер у північній півкулі зворотного боку Місяця.